Jean-Joseph Monnard, född 11 februari 1901 i Chamonix, död 3 februari 1973, var en fransk ishockeyspelare. Han var med i det franska ishockeylandslaget som kom på sjätte plats i de Olympiska vinterspelen 1924 i Chamonix.

Källor
 https://web.archive.org/web/20121022191455/http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/mo/bobby-monnard-1.html

Födda 1901
Franska ishockeyspelare
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1924 från Frankrike
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1924
Män
Avlidna 1973
Personer från Chamonix